Giordano Giacomello – chimico, scienziato e accademico italiano
 Walter Giacomello – ex calciatore italiano

Pagine correlate
Giacomelli